Plaats in Indonesië
 Singosaren (Banguntapan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Singosaren (Jenangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java